Oostvaardersdiep is een gepland water tussen Zuidelijk Flevoland en Markerwaard. Omdat de Markerwaard nooit is ingepolderd en de dijken slechts gedeeltelijk zijn aangelegd, kunnen slechts kleine stukjes water de naam Oostvaardersdiep dragen.

Alleen de noordwestelijke dijk van het Oostvaardersdiep is grotendeels aangelegd. De Provinciale weg 701 loopt hierover en vormt de huidige begrenzing van Flevoland. Van de zuidoostelijke dijk zijn alleen stukjes aangelegd. Daardoor is er uiteindelijk op twee plaatsen water dat Oostvaardersdiep heet: 
 Oostvaardersdiep (Almere) of Vluchthaven bij Gemaal De Blocq van Kuffeler
 Oostvaardersdiep (Lelystad)
Een derde stukje heeft een andere naam gekregen:
 Pampushaven, een vluchthaven bij Muiderhoek
De rest van het Oostvaardersdiep is niet aangelegd en is grotendeels natuurgebied, zoals de Oostvaardersplassen, grasland en het noordwestelijk deel van de Almeerse woonwijk Noorderplassen.

Meer in Flevoland
Niet-gerealiseerd project